Эру:
 Э́ру Илу́ватар (Eru Ilúvatar) — Бог-творец в произведениях Джона Р. Р. Толкина.
 Эру́, Поль Луи Туссе́н (Héroult) (1863—1914) — французский металлург
 Эру () — коммуна во Франции, департамент Од
 Эру — деревня в Эстонии.